Аарон Паділья Гутьєррес (1942) — мексиканський футболіст, нападник.
 Анабель Гутьєррес (1931—2022) — мексиканська акторка.
 Беніньйо Гутьєррес (1925) — болівійський футболіст, нападник.
 Едуардо Гутьєррес (1925) — болівійський футболіст, воротар.
 Ерік Гутьєррес (1995) — мексиканський футболіст.
 Ернесто Гутьєррес (1927—2006) — аргентинський футболіст, півзахисник.
 Кресенсіо Гутьєррес (1933) — мексиканський футболіст, нападник.
 Ліборіо Мехія Гутьєррес (1792—1816) — президент Сполучених Провінцій Нової Гранади.
 Луїс Гутьєррес (1953) — американський політик-демократ.
 Мануель Гутьєррес (1920) — мексиканський футболіст, учасник ЧС-1950.
 Мігель Гутьєррес (1931 — 2016) — мексиканський футболіст, учасник ЧС-1958.
 Нельсон Гутьєррес (1962) — уругвайський футболіст, захисник.
 Рауль Гутьєррес (1966) — мексиканський футболіст та тренер.
 Рафаель Гарса Гутьєррес (1896—1974) — мексиканський футболіст, захисник та тренер.
 Роберта (1949, справжнє ім'я Іоланда Гутьєррес) — перуанська і мексиканська співачка та акторка.
 Сантос Гутьєррес Прієто (1820—1872) — президент Сполучених Штатів Колумбії.
 Сатурніно Лісано Ґутьєррес — в. о. президента Коста-Рики.
 Теофіло Гутьєррес (1985) — колумбійський футболіст.
 Томас Ґвардія Ґутьєррес — президент Коста-Рики.
 Томас Монхе Гутьєррес (1884—1954) — болівійський правознавець і політичний діяч, президент країни з серпня 1946 до березня 1947 року.
 Фернандо Кірарте Гутьєррес (1956) — мексиканський футболіст, захисник, по завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Хонас Гутьєррес (1983) — аргентинський футболіст, півзахисник.
 Хосе́ Марі́я Гутьє́ррес Ерна́ндес (1976) — колишній іспанський футболіст, півзахисник.
 Хосе Гутьєррес (1869—1929) — болівійський політичний діяч, президент країни у 1917—1920 роках.
 Хуан Хесус Гутьєррес Роблес (1980) — іспанський футболіст, півзахисник.

Іспанські прізвища